Влади́мир Ста́риков:
 Стариков, Владимир Александрович (род. 1954) — глава города Кинешма.
 Стариков, Владимир Афанасьевич (род. 1952) — советский и украинский художник и поэт, педагог, художник книги.
 Стариков, Владимир Васильевич (1934—1998) — советский инженер-конструктор.
 Стариков, Владимир Степанович (род. 1947) — российский дипломат.
 Стариков, Владимир Фёдорович (род. 1959) — советский и российский артист цирка, клоун и музыкальный эксцентрик.